Пять звёзд — высшая оценка, присваиваемая гостинице, ресторану, кино, ТВ-шоу, энергоэффективности, театральному или музыкальному произведения или артисту.

Военное дело

Политика
 Движение пяти звёзд — итальянская политическая партия.

Сфера обслуживания

Музыка 
 Five Star —  британская поп-группа.
 Пять звёзд (конкурс)
 
 Five Star

Фильмы, ТВ, Радио 

 Five Star (2012) 
  
  
  
 Пять последних звёзд